Irish Masters 2007 – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, który odbył się w dniach 9 – 11 marca 2007 roku w Ormonde Hotel w Dublinie.

Zwycięzcą zmagań został Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale pokonał swojego rodaka Barry’ego Hawkinsa. W czasie zawodów zwycięzca turnieju Ronnie O’Sullivan wbił brejka maksymalnego – 147 punktów.

Nagrody finansowe 
 Zwycięzca – 20,000€
 Finalista – 8,000€
 Półfinalista – 3,500€
 Najwyższy break – 2,000€

Faza grupowa 
Grupa A

Wyniki grupy A:

 Gerard Greene 3 : 4 Michael Judge
 Gerard Greene 4 : 2 John Higgins
 John Higgins 4 : 0 Michael Judge

Grupa B

Wyniki grupy B

 Rafał Górecki 4 : 2 Stephen Lee
 Neil Robertson 4 : 1 Stephen Lee
 Neil Robertson 1 : 4 Fergal O’Brien

Grupa C

Wyniki grupy C

 Barry Hawkins 4 : 3 David Morris
 Jimmy white 2 : 4 Barry Hawkins
 David Morris 4 : 1 Jimmy White

Grupa D

Wyniki grupy D

 Matthew Stevens 2 : 4 Joe Delaney
 Joe Delaney 1 : 4 Joe Swail
 Joe Swail 4 : 2 Matthew Stevens

Faza pucharowa

Najwyższe breaki 
 147, 138, 134, 122 – Ronnie O’Sullivan
 135 – John Higgins
 131, 107, 104 – Barry Hawkins
 109 – Fergal O’Brien
 103 – David Morris
 102 – Joe Swail

Zobacz też 
 Irish Masters
 Sezon snookerowy 2006/2007

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nieoficjalna strona turnieju 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2007 w sporcie
2007 w Irlandii
Sport w Dublinie